Les artères ethmoïdales peuvent faire référence à :

 Artère ethmoïdale antérieure
 Artère ethmoïdale postérieure

ethmoïdale